Hypertrace — дебютный студийный альбом немецкой метал-группы Scanner, выпущенный в 1988 году на лейбле Noise Records.

Список композиций 
Тексты все песен написаны Михаэлем Кноблихом.

Участники записи 
 Михаэль Кноблих — вокал;
 Аксель Юлиус — электрогитара;
 Том Софа — электрогитара;
 Мартин Борк — бас-гитара;
 Вольфганг Колорз — ударные.
 Ральф Шиперс — бэк-вокал (Locked Out);
 Ральф Краузе — звукоинженер;
 Бернд Шмидт — звукоинженер;
 Френк Борнеманн — продюсер;
 Мартин Беккер — фотограф.

Переиздания 
В 2013 году, американский лейбл Divebomb Records выпустил 1000 копий ремастированного издания данного альбома. Помимо вышеперечисленных композиций, данная версия содержит один бонус-трек — «Galactos», а также, запись интервью с Акселем Юлиусом.

Примечания

Ссылки 
 Альбом Hypertrace на Encyclopaedia Metallum

Альбомы Scanner
Альбомы Noise Records